Halloween er det amerikanske ord for "Allehelgensaften"

Halloween kan også referere til:
 Halloween (film fra 1978), film fra 1978
 Halloween II, film fra 1981
 Halloween III, film fra 1982
 Halloween 4, film fra 1988
 Halloween 5, film fra 1989
 Halloween: The Curse of Michael Myers, film fra 1995
 Halloween: H20 - tyve år senere, film fra 1998
 Halloween: Resurrection, film fra 2002
 Halloween (film fra 2007), film fra 2007
 Halloween II (film fra 2009), film fra 2009
 Halloween (film fra 2018), film fra 2018
 Halloween Havoc, et pay-per-view-show inden for wrestling
 Plys' Hafferlaf Halloween, en animeret Peter Plys film fra 2005